Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „29”:

Wojska Polskiego
 29 Pułk Strzelców Kaniowskich (1918–1939)
 29 Pułk Piechoty (1944–1949) → 29 Zmotoryzowany Pułk Piechoty (1949–1950) → 29 Pułk Zmechanizowany

Austriacki
 29 Pułk Piechoty Cesarstwa Austriackiego

Austro-węgierskie
 Węgierski Pułk Piechoty Nr 29 (1709–1918)
 29 Pułk Piechoty Obrony Krajowej (1899–1917) → Pułk Strzelców Nr 29
 29 Pułk Piechoty Honwedu (1886–1918)

Niemiecki
 29 Pułk Piechoty im. von Horna (3 Reński) – pułk piechoty niemieckiej, sformowany 5 grudnia 1813; stacjonował w Trewirze (Trier); przyporządkowany do IX Korpusu Armii Niemieckiej

Rosyjski
 29 Czernichowski Pułk Piechoty (ros. 29-й пехотный Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; jego patronem był Iwan Dybicz Zabałkański; dyslokacja w 1914: Warszawa